Gruberg ist der Name folgender Orte:

 Gruberg (Gemeinde Arbesbach), Ortsteil der Gemeinde Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Gruberg (Gemeinde Sankt Stefan), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

 Hrubá (Prášily), Ortsteil der Gemeinde Prášily, Okres Klatovy, Tschechien; deutsch: Gruberg

Siehe auch:
 Grubberg